Пшемыслав () — мужское имя. Известные носители:

 Пшемыслав I Носак (между 1332 и 1336—1410) — князь Цешинский (Тешинское герцогство), Бытомский и Севежский.
 Пшемыслав II Цешинский (около 1420—1477) — князь цешинский (1431—1442).
 Пшемыслав Младший Освенцимский (ок. 1365—1406) — князь глогувский, сцинавский и освенцимский.
 Пшемыслав Рацибужский (1258/1268—1306) — князь Рацибужский.
 Пшемыслав Тошецкий (ок. 1425—1484) — князь освенцимский и тошецкий.